Hitstory — музыкальный сборник Элвиса Пресли, выпущенный в 2005 году.

Включает в себя сборники ELV1S: 30 #1 Hits и ELVIIS: 2nd to None, а также третий диск The Story Continues.

Список композиций

CD 1 
 "Heartbreak Hotel"
 "Don’t Be Cruel"
 "Hound Dog"
 "Love Me Tender"
 "Too Much"
 "All Shook Up"
 "(Let Me Be Your) Teddy Bear"
 "Jailhouse Rock"
 "Don’t"
 "Hard Headed Woman"
 "One Night"
 "(Now & Then There’s) A Fool Such as I"
 "A Big Hunk o’ Love"
 "Stuck on You"
 "It’s Now or Never"
 "Are You Lonesome Tonight?"
 "Wooden Heart"
 "Surrender"
 "(Marie’s the Name) His Latest Flame"
 "Can’t Help Falling in Love"
 "Good Luck Charm"
 "She’s Not You"
 "Return to Sender"
 "(You’re the) Devil in Disguise"
 "Crying in the Chapel"
 "In the Ghetto"
 "Suspicious Minds"
 "The Wonder of You"
 "Burning Love"
 "Way Down"
 "A Little Less Conversation (JXL Radio Edit Remix)"

CD 2 
"That's All Right"
"I Forgot to Remember to Forget"
"Blue Suede Shoes"
"I Want You, I Need You, I Love You"
"Love Me"
"Mean Woman Blues"
"Loving You"
"Treat Me Nice"
"Wear My Ring Around Your Neck"
"King Creole"
"Trouble"
"I Got Stung"
"I Need Your Love Tonight"
"A Mess of Blues"
"I Feel So Bad"
"Little Sister"
"Rock-A-Hula Baby"
"Bossa Nova Baby"
"Viva Las Vegas"
"If I Can Dream"
"Memories"
"Don’t Cry Daddy"
"Kentucky Rain"
"You Don’t Have to Say You Love Me"
"An American Trilogy"
"Always on My Mind"
"Promised Land"
"Moody Blue"
"I’m a Roustabout" (ранее не издававшийся бонусный трек)
"Rubberneckin'" (Paul Oakenfold Remix) (Radio Edit)

CD 3

Американское издание 
"I Beg of You"
"My Wish Came True"
"Ain’t That Lovin’ You, Baby"
"Fame and Fortune"
"I Gotta Know"
"Flaming Star"
"Follow That Dream"
"One Broken Heart for Sale"
"Kissin’ Cousins"
"Such a Night"
"Ask Me"
"(Such an) Easy Question"
"I’m Yours (Single Version)"
"Puppet on a String"
"Love Letters"
"Separate Ways"
"Steamroller Blues"
"If You Talk in Your Sleep"
"My Boy"

Европейское издание 
"Blue Moon"
"Mystery Train"
"Rip It Up"
"Got a Lot o’ Livin’ to Do"
"Trying to Get to You"
"Lawdy Miss Clawdy"
"Paralyzed"
"Party"
"I’m Left, You’re Right, She’s Gone"
"The Girl of My Best Friend"
"Wild in the Country"
"One Broken Heart for Sale"
"Kiss Me Quick"
"Kissin’ Cousins"
"Such a Night"
"Ain’t That Loving You Baby"
"Tell Me Why"
"Frankie and Johnny"
"All That I Am"
"Guitar Man"
"US Male"
"I’ve Lost You"
"There Goes My Everything"
"Rags to Riches"
"I Just Can’t Stop Believin'
"Until It’s Time for You to Go"
"My Boy"
"Suspicion"
"My Way"
"Are You Lonesome Tonight?" (Laughing Version)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Элвиса Пресли
Сборники 2005 года
Альбомы, спродюсированные Сэмом Филлипсом
Альбомы RCA Records